Олха:

 Олха — деревня в Шелеховском районе Иркутской области.
 Олха — река на юге Иркутской области, правый приток Иркута.
 «Олха» — ежегодный фестиваль авторской песни на реке Олхе в Иркутской области.

См. также 
 Ольха (значения)